Џинџер Роџерс () је била америчка глумица и певачица, рођена 16. јула 1911. године у Индипенденсу (Мисури), а преминула 25. априла 1995. године у Ранчо Миражу.

Филмографија 

|-
| 1971. || || -{Quick, Let's Get Married}- || || 
|-
| 1965. || || -{Harlow}- || || 
|-
| 1965. || || -{Rodgers & Hammerstein's Cinderella}- || || 
|-
| 1957. || || -{Oh Men! Oh Women!}- || || 
|-
| 1956. || || -{Teenage Rebel}- || || 
|-
| 1956. || || -{The First Traveling Saleslady}- || || 
|-
| 1955. || || -{Tight Spot}- || || 
|-
| 1954. || || -{Black Widow}- || || 
|-
| 1954. || || -{Twist Of Fate}- || || 
|-
| 1953. || || -{Forever Female}- || || 
|-
| 1952. || || -{Dreamboat}- || || 
|-
| 1952. || || -{Monkey Business}- || || 
|-
| 1952. || || -{We're Not Married}- || || 
|-
| 1951. || || -{Storm Warning}- || || 
|-
| 1951. || || -{The Groom Wore Spurs}- || || 
|-
| 1949. || || -{The Barkleys Of Broadway}- || || 
|-
| 1947. || || -{It Had To Be You}- || || 
|-
| 1946. || || -{Heartbeat}- || || 
|-
| 1946. || || -{Magnificent Doll}- || || 
|-
| 1945. || || -{Weekend At The Waldorf}- || || 
|-
| 1944. || || -{I'll Be Seeing You}- || || 
|-
| 1944. || || -{Lady In The Dark}- || || 
|-
| 1943. || || -{Tender Comrade}- || || 
|-
| 1942. || || -{Once Upon A Honeymoon}- || || 
|-
| 1942. || || -{Roxie Hart}- || || 
|-
| 1942. || Приче са Менхетна || -{Tales of Manhattan}- || || 
|-
| 1942. || || -{The Major And The Minor}- || || 
|-
| 1941. || || -{Tom, Dick And Harry}- || || 
|-
| 1940. || || -{Kitty Foyle}- || || 
|-
| 1940. || || -{Lucky Partners}- || || 
|-
| 1940. || || -{The Primrose Path}- || || 
|-
| 1939. || || -{Bachelor Mother}- || || 
|-
| 1939. || || -{Bachelor Mother}- || || 
|-
| 1939. || || -{Fifth Avenue Girl}- || || 
|-
| 1939. || || -{The Story Of Vernon & Irene Castle}- || || 
|-
| 1938. || || -{Carefree}- || || 
|-
| 1938. || || -{Having Wonderful Time}- || || 
|-
| 1938. || || -{Vivacious Lady}- || || 
|-
| 1937. || || -{Shall We Dance}- || || 
|-
| 1937. ||Сценска врата || -{Stage Door}- || || 
|-
| 1936. || || -{Follow The Fleet}- || || 
|-
| 1936. || || -{Swing Time}- || || 
|-
| 1935. || || -{In Person}- || || 
|-
| 1935. || || -{Roberta}- || || 
|-
| 1935. || || -{Romance In Manhattan}- || || 
|-
| 1935. || || -{Star Of Midnight}- || || 
|-
| 1935. || || -{Top Hat}- || || 
|-
| 1934. || || -{Change Of Heart}- || || 
|-
| 1934. || || -{Finishing School}- || || 
|-
| 1934. || || -{The Gay Divorcee}- || || 
|-
| 1934. || || -{Twenty Million Sweethearts}- || || 
|-
| 1934. || || -{Upperworld}- || || 
|-
| 1933. || || -{42nd Street}- || || 
|-
| 1933. || || -{A Shriek In The Night}- || || 
|-
| 1933. || || -{Broadway Bad}- || || 
|-
| 1933. || || -{Chance At Heaven}- || || 
|-
| 1933. || || -{Flying Down To Rio}- || || 
|-
| 1933. || || -{Gold Diggers Of 1933}- || || 
|-
| 1933. || || -{Professional Sweetheart}- || || 
|-
| 1933. || || -{Sitting Pretty}- || || 
|-
| 1932. || || -{Carnival Boat}- || || 
|-
| 1932. || || -{The Tenderfoot}- || || 
|-
| 1932. || || -{The Thirteenth Guest}- || || 
|-
| 1932. || || -{You Said A Mouthful}- || || 
|-
| 1931. || || -{The Tip Off}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1911.
Умрли 1995.
Америчке глумице
Америчке певачице
Роџерс
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози